Maadhoo est un nom propre qui peut désigner :
 Maadhoo, une île de la subdivision de Gaafu Dhaalu aux Maldives ;
 Maadhoo, une île de la subdivision de Kaafu aux Maldives.